Mau-Mau, movimento politico nazionalista keniota
 Mau Mau, gruppo musicale folk rock italiano
 Mau Mau o Mao Mao, gioco di carte dell'Alto Adige